In 2009 waren er in Mexico meerdere verkiezingen:
 Mexicaanse algemene verkiezingen 2009: Verkiezingen voor de Kamer van Afgevaardigden (Mexico).
 Mexicaanse gouverneursverkiezingen 2009: Verkiezingen voor gouverneurs in een aantal staten.